Il Torneo di Wimbledon 2008 è stata la 122ª edizione del Wimbledon Championships, torneo di tennis che si gioca sull'erba e terza prova dello Slam per il 2008; si è giocato presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra dal 23 giugno al 6 luglio 2008.
Lo svizzero Roger Federer si è presentato da numero uno del ranking mondiale e detentore del titolo del singolare maschile, provando a vincere il torneo per la sesta volta consecutiva dopo aver eguagliato nella scorsa edizione il record (era Open) di 5 successi consecutivi di Björn Borg.
Il titolo è stato però conquistato dallo spagnolo Rafael Nadal, che è riuscito a sconfiggere il campione in carica in una finale molto combattuta conclusa in 5 set 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Il maiorchino, già finalista l'anno precedente, è riuscito così a conquistare il suo primo titolo di Wimbledon in carriera.
Nel singolare femminile si è imposta la statunitense Venus Williams, battendo in finale la sorella Serena 7-5,6-4 e conquistando così il suo quinto titolo; per Venus è stata la prima finale vinta contro la sorella dopo aver perso le precedenti due.

Partecipanti uomini

Teste di serie

Altri partecipanti 
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
  Jérémy Chardy
  Xavier Malisse
  Alex Bogdanović
  Jamie Baker

I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:

  Simon Stadler
  Philipp Petzschner
  Chris Eaton
  Jesse Levine
  Stefano Galvani
  Kevin Kim
  Serhij Stachovs'kyj
  Alexander Peya
  Pavel Snobel
  Izak Van Der Merwe
  Christophe Rochus
  Frederico Gil
  Edouard Roger Vasselin
  Dawid Olejniczak
  Jan Hernych
  Andreas Beck
  Ilija Bozoljac (lucky loser)
  Tobias Kamke (lucky loser)
  Jérémy Chardy (lucky loser)
  Xavier Malisse (lucky loser)

Singolare maschile

Singolare femminile

Doppio maschile

Doppio femminile

Doppio Misto

Junior

Singolare ragazzi

 Grigor Dimitrov ha battuto in finale  Henri Kontinen, 7–5, 6–3

Singolare ragazze

 Laura Robson ha battuto in finale  Noppawan Lertcheewakarn, 6–3, 3–6, 6–1

Doppio ragazzi

 Cheng-peng Hsieh /  Tsung-hua Yang hanno battuto in finale  Matt Reid /  Bernard Tomić, 6–4, 2–6, 12–10

Doppio ragazze

 Polona Hercog /  Jessica Moore hanno battuto in finale  Isabella Holland /  Sally Peers, 6–3, 1–6, 6–2

Altri eventi

Doppio maschile per invito

 Donald Johnson /  Jared Palmer hanno battuto in finale  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis, walkover

Doppio maschile senior per invito

 Ken Flach /  Robert Seguso hanno battuto in finale  Jeremy Bates /  Anders Järryd, 7–6(1), 6–7(5), 10–7

Doppio femminile per invito

 Jana Novotná /  Kathy Rinaldi hanno battuto in finale  Martina Navrátilová /  Helena Suková, 5–7, 6–3, 10–5

Doppio maschile in carrozzina

 Robin Ammerlaan /  Ronald Vink hanno battuto in finale  Stephane Houdet /  Nicolas Peifer, 6–7(8), 6–1, 6–3

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2008
WTA Tour 2008